Viele der Museen in der tausendjahre alten Stadt Goslar und ihrer Kulturlandschaft beschäftigen sich mit Regionalgeschichte und dem Bergbau.

Liste 
Zu den Museen in Goslar und Umgebung gehören:

!Museen
 Goslar
Goslar